Miejscowości w USA:
 Willard – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Willard – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Willard – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Torrance
 Willard – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Willard – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Willard – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Willard (ang. Willard Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Film:
 Willard – amerykański film fabularny z 2003 roku w reżyserii Glena Morgana.